Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2022 — тридцатый розыгрыш турнира.

Регламент соревнований 
Допускается участие иностранного гонщика в командах Суперлиги и Высшей лиги, если подписан с ним официальный контракт.

Участники чемпионата

Суперлига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Высшая лига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Примечания 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею